Blöchlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Blöchlinger (1885–1961), Schweizer Kunsthandwerker, Maler und Grafiker
 Denise Blöchlinger (* 1995), Schweizer Grasskiläuferin
 Kurt Blöchlinger (1928–2014), Schweizer Politiker
 Rico Blöchlinger (* 1998), Schweizer Eishockeyspieler
 Urs Blöchlinger (1954–1995), Schweizer Jazzmusiker